Эдвин Вильяфуэрте (полностью — Эдвин Альберто Вильяфуэрте Послигуа ; род. 12 марта 1979 в Гуаякиле) — эквадорский футболист, вратарь, в настоящее время выступающий за эквадорский клуб «Депортиво Кеведо».

Клубная карьера 
Эдвин Вильяфуэрте, будучи голкипером эквадорской «Барселоны» из Гуаякиля, заменял в основе Хосе Севальоса. Для того, чтобы получать больше игровой практики, Вильяфуэрте перебрался в эквадорский «Депортиво» из Кито в январе 2006 года.

Международная карьера
Будучи подростком, Вильяфуэрте был включён в состав сборной Эквадора на домашнем для неё чемпионате мира среди юношеских команд 1995. На этом турнире он сохранил в неприкосновенности свои ворота в матчах со сборными США и Японии.

С Вильяфуэрте в воротах сборная Эквадора побеждала сборные Бразилии и Аргентины в домашних матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2006. Вильяфуэрте в обоих матчах не пропустил.

Вильяфуэрте попал в состав сборной Эквадора на чемпионате мира 2006 года. Однако несмотря на свой первый номер в команде, Вильяфуэрте на этом турнире не провёл ни одной минуты во всех 4-х играх Эквадора. После окончания чемпионата главный тренер сборной Луис Фернандо Суарес и вовсе перестал приглашать в неё Вильяфуэрте. Тем не менее, он вызывался в сборную Эквадора в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2010 года против сборных Парагвая и Перу.

Примечания

Ссылки 
  
 
  Профиль на national-football-teams.com

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Текнико Университарио»
Игроки ФК ЭСПОЛИ
Игроки ФК «Ольмедо»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Депортиво» Кито
Игроки ФК «Депортиво Кеведо»